Christian Gow (ur. 28 marca 1993 w Calgary) – kanadyjski biathlonista, brązowy medalista mistrzostw świata.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się w 2010 roku, startując na mistrzostwach świata juniorów w Torsby, gdzie w kategorii juniorów młodszych był między innymi szesnasty w sprincie. Na rozgrywanych cztery lata później mistrzostwach świata juniorów w Presque Isle był szósty w biegu indywidualnym i sztafecie. W zawodach Pucharu Świata zadebiutował 10 stycznia 2015 roku w Oberhofie, zajmując 48. miejsce w sprincie. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył 12 grudnia tego samego roku, zajmując 39. miejsce w biegu pościgowym. Największy sukces osiągnął podczas mistrzostw świata w Oslo w 2016 roku, gdzie wspólnie z Nathanem Smithem, Scottem Gowem i Brendanem Greenem wywalczył brązowy medal w sztafecie. Na tej samej imprezie był też 46. w biegu indywidualnym.

Osiągnięcia

Zimowe igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
 Gow nigdy nie stanął na podium indywidualnych zawodów PŚ.

Miejsca w poszczególnych zawodach

Bibliografia 
 

Kanadyjscy biathloniści
Urodzeni w 1993
Ludzie urodzeni w Calgary